Ejército del Norte puede estar haciendo referencia:

Ejército del Norte durante la Revolución francesa (finales del siglo XVIII).
Ejército del Norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata o de la Argentina (también denominado Ejército del Perú, porque uno de sus principales objetivos fue liberar al Perú), fue una unidad militar que combatió en la Guerra de Independencia de la Argentina (siglo XIX).
Ejército franquista de Norte, una agrupación de unidades militares del Bando sublevado que combatió durante la Guerra Civil Española.
Ejército republicano del Norte, una agrupación de unidades militares de la Segunda República Española que combatió durante la Guerra Civil Española.